Чемпионат Бельгии по футболу 2014/2015 — 112-й чемпионат Бельгии проходит с 2014 года по 2015 год. Чемпионский титул защищал «Андерлехт». Чемпионом в первые в истории стал клуб «Гент».

Участники 
По итогам прошлого сезона лигу покинули клубы «Монс» и «Лёвен». Их заменили клубы «Вестерло» и «Мускрон».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица

Регулярный турнир (туры 1-30)

Плей-офф за звание чемпиона и места в еврокубках 
В этом турнире играли команды, занявшие на первом этапе места с 1-го по 6-е. Все очки, набранные командами в регулярном турнире, делились на 2 с округлением в большую сторону, если у команды было нечётное число очков. Таким образом, к началу второго этапа у клуба Брюгге было 31 очко, у Гента и Андерлехта − по 29, у Стандарда − 27, Кортрейка − 26 и у Шарлеруа − 25 очков.

Шарлеруа занял 5-е место и сыграет два матча с победителем группы Лиги Европы. В этих матчах определится третий представитель Бельгии в Лиге Европы 2015/2016.

Плей-офф за место в Лиге Европы 
8 команд, занявших на первом этапе места с 7-го по 14-е разделились на две группы, в рамках которых сыграли двухкруговой турнир. Победители групп встретились между собой для определения команды, которая сыграет два матча с клубом, занявшим 5-е место в плей-офф за звание чемпиона Бельгии.

Группа А 
В этой группе играли команды, занявшие 7-е, 9-е, 12-е и 14-е места в регулярном турнире.

Группа В 
В этой группе играли команды, занявшие 8-е, 10-е, 11-е и 13-е места в регулярном турнире.

Финал плей-офф за место в Лиге Европы 

Мехелен стал победителем турнира и сыграл с занявшим 5-е место в плей-офф за чемпионское звание клубом Шарлеруа. Победителю досталась третья путёвка от Бельгии в Лигу Европы 2015/2016.

Матчи за попадание в Лигу Европы 

Шарлеруа победил 3:2 по сумме двух матчей.

Плей-офф за право остаться в Лиге Жюпиле 
В этом раунде плей-офф играли команды, занявшие два последних места в регулярном турнире. Занявший 15-е место Серкль Брюгге начал второй этап с тремя очками, а Льерс − без очков. Кроме этого, заключительную, 5-ю игру плей-офф Серкль Брюгге должен был проводить на своём поле.

Проигравшая в плей-офф команда вылетала во второй бельгийский дивизион, а победившая проходила в финальный раунд второго дивизиона, победитель которого получал место в Лиге Жюпиле 2015/2016.

 Примечания
  1: 5-й матч не проводился ввиду досрочной победы клуба Льерс.

Льерс победил по сумме четырёх матчей и вышел в финальный турнир второго дивизиона Бельгии.

Бомбардиры

Еврокубковая квота Бельгии в сезоне 2015/2016 

 ПП — Победитель плей-офф для Лиги Европы

Источники 

2014/2015
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2014 году
Спорт в Бельгии в 2015 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году